hace referencia a varios artículos:

Ejército japonés

Buques 
 Clase Hayabusa de torpederos de la Armada Imperial Japonesa.
 Torpedero japonés de la Primera Guerra Mundial, líder de la Clase Hayabusa, el Hayabusa.
 Torpedero japonés de la Segunda Guerra Mundial, perteneciente a la clase Ōtori, el Hayabusa.
 Clase Hayabusa de lanchas lanzamisiles de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 Lancha lanzamisiles japonesa, la Hayabusa (PG-824), activa desde 2002.

Aviones 
 Un avión de combate del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, el Nakajima Ki-43 Hayabusa.

Vehículos civiles japoneses 
 Hayabusa (tren), que hacía el recorrido entre Tokio y Kumamoto desde 1958 hasta 2009.
 Suzuki GSX-1300R Hayabusa, motocicleta actual de la marca Suzuki;

Misiones espaciales
 Hayabusa (sonda espacial), lanzada en 2003.
 Hayabusa 2, lanzada en 2014.

Personas y personajes de ficción 
 Un luchador profesional japonés de nombre Eiji Ezaki.
 Ryū Hayabusa, del videojuego Ninja Gaiden.